Loza (plaats), een gemeente in de okres Plzeň-sever in de Tsjechische regio Pilsen
 Loza (automerk), een voormalig Belgisch automerk
 loza (drank), een grappa-achtige druivenbrandewijn uit Bosnië en Herzegovina, Kroatië en Montenegro
 Łoza, een plaats in het Poolse district Sztumski, woiwodschap Pommeren
 Łoża, een plaats in het Poolse district Człuchowski, woiwodschap Pommeren